Reiji – tecnica del Reiki
 Reiji – nome maschile giapponese 
 6565 Reiji – asteroide della fascia principale